Kranjska Gora může být:
 Kranjska Gora – obec ve Slovinsku
 HK Kranjska Gora – zaniklý slovinský klub ledního hokeje (1961–2006)
 Občina Kranjska Gora – občina, samosprávná jednotka ve Slovinsku
 RTC Kranjska Gora – lyžařské středisko ve Slovinsku